Су́хонская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сухонская улица — улица в Архангельске.
 Сухонская улица — улица в Вологде.
 Сухонская улица — улица в Москве.